Вулиця Качали — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Качали — вулиця в місті Львів
 Вулиця Качали — вулиця в місті Тернопіль

Вулиці, названі на честь людей